Le terme ormeau désigne notamment :

Flore 
 l’ormeau est un arbre de l'espèce Ulmus minor ou orme champêtre dont le feuillage est à grandes feuilles caduques ;
 l’ormeau se dit aussi d'un jeune orme (sur l'ensemble des espèces du genre Ulmus).

Faune 
 l'ormeau est un mollusque marin à coquille unique (et donc un coquillage) du genre Haliotis.

Toponyme 

Ormeaux, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Lumigny-Nesles-Ormeaux ;
Savignac-les-Ormeaux est une commune française, située dans le département de l'Ariège en région Midi-Pyrénées ;
Saint-Aubin-des-Ormeaux est une commune du centre-ouest de la France située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire ;
Chaillé-sous-les-Ormeaux est une ancienne commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire ;

Dollard-Des Ormeaux est une ville de l'agglomération de Montréal, au Québec, au Canada ;
Dollard-Des Ormeaux—Roxboro, ancien arrondissement de la ville de Montréal (2002-2005).

Divers 
 Ormeau, station du métro de Toulouse en France.

Homonymie de toponyme